Список поветов (), являющихся средней административно-территориальной единицей в Республике Польша.

Статистика 
 В Польше 314 поветов и 65 городов на правах повета.
 Наибольшую площадь имеет Белостокский повет Подляского воеводства — 2984,64 км².
 Наименьшую площадь имеет Беруньско-Лендзинский повет Силезского воеводства — 158 км².
 Наибольшую площадь среди городов на правах повета имеет Варшава — 517,24 км².
 Наименьшую площадь среди городов на правах повета имеет Свентохловице Силезского воеводства — 13,22 км².
 Наибольшую численность населения имеет Познанский повет Великопольского воеводства — 288,0 тыс. чел.
 Наименьшую численность населения имеет Сейненский повет Подляского воеводства — 21,4 тыс. чел.
 Наибольшую численность населения среди городов на правах повета имеет Варшава — 1 697,6 тыс. чел.
 Наименьшую численность населения среди городов на правах повета имеет Сопот Поморского воеводства — 41,4 тыс. чел.

Административное деление поветов 
Поветы делятся на гмины ( — волость), наименьшие административный единицы Польши. В Польше существуют гмины трёх типов:
 городская гмина () — состоит только из города, обычно достаточно крупного (в таблицах ниже в столбце «число гмин» обозначена г);
 градо-сельская гмина () — состоит из города и окружающих его деревень (в таблицах ниже в столбце «число гмин» обозначена гс);
 сельская гмина () — состоит только из деревень и сельской местности (в таблицах ниже в столбце «число гмин» обозначена с).

Всего в Польше 2484 гмин (по состоянию на 2011 год):
 1576 сельских гмин;
 601 градо-сельских гмин;
 307 городских гмин.

Вспомогательными подразделениями () гмины в сельских поселениях являются солецтва (), а в городах оседле () и дзельницы ().

Города, образующие городские гмины, показаны жирным шрифтом.

Варминьско-Мазурское воеводство 
 Варминьско-Мазурское воеводство (), административный центр — город Ольштын

Другие города воеводства, не являющиеся центрами поветов:
 Образующие городские гмины

 Входящие в градо-сельские гмины

Великопольское воеводство 
 Великопольское воеводство (), административный центр — город Познань

Другие города воеводства, не являющиеся центрами поветов:
 Образующие городские гмины

 Входящие в градо-сельские гмины

Западно-Поморское воеводство 
 Западно-Поморское воеводство (), административный центр — город Щецин

Другие города воеводства, не являющиеся центрами поветов:
 Образующие городские гмины

 Входящие в градо-сельские гмины

Куявско-Поморское воеводство 
 Куявско-Поморское воеводство (); в городе Быдгощ — администрация, а в городе Торунь — сеймик воеводства.

Другие города воеводства, не являющиеся центрами поветов:
 Образующие городские гмины

 Входящие в градо-сельские гмины

Лодзинское воеводство 
 Лодзинское воеводство (), административный центр — город Лодзь.

Другие города воеводства, не являющиеся центрами поветов:
 Образующие городские гмины

 Входящие в градо-сельские гмины

Люблинское воеводство 
 Люблинское воеводство (), административный центр — город Люблин.

Другие города воеводства, не являющиеся центрами поветов:
 Образующие городские гмины

 Входящие в градо-сельские гмины

Любуское воеводство 
 Любуское воеводство (); в городе Гожув-Велькопольский — администрация, а в городе Зелёна-Гура — сеймик воеводства.

Другие города воеводства, не являющиеся центрами поветов:
 Образующие городские гмины

 Входящие в градо-сельские гмины

Мазовецкое воеводство 
 Мазовецкое воеводство (), административный центр — город Варшава.

Другие города воеводства, не являющиеся центрами поветов:
 Образующие городские гмины

 Входящие в градо-сельские гмины

Малопольское воеводство 
 Малопольское воеводство (), административный центр — город Краков.

Другие города воеводства, не являющиеся центрами поветов:
 Образующие городские гмины

 Входящие в градо-сельские гмины

Нижнесилезское воеводство 
 Нижнесилезское воеводство (), административный центр — город Вроцлав.

Другие города воеводства, не являющиеся центрами поветов:
 Образующие городские гмины

 Входящие в градо-сельские гмины

Опольское воеводство 
 Опольское воеводство (), административный центр — город Ополе.

Другие города воеводства, не являющиеся центрами поветов:

 Входящие в градо-сельские гмины

Подкарпатское воеводство 
 Подкарпатское воеводство (), административный центр — город Жешув.

Другие города воеводства, не являющиеся центрами поветов:

 Образующие городские гмины

 Входящие в градо-сельские гмины

Подляское воеводство 
 Подляское воеводство (), административный центр — город Белосток.

Другие города воеводства, не являющиеся центрами поветов:

 Образующие городские гмины

 Входящие в градо-сельские гмины

Поморское воеводство 
 Поморское воеводство (), административный центр — город Гданьск.

Другие города воеводства, не являющиеся центрами поветов:

 Образующие городские гмины

 Входящие в градо-сельские гмины

Свентокшиское воеводство 
 Свентокшиское воеводство (), административный центр — город Кельце.

Другие города воеводства, не являющиеся центрами поветов:

 Входящие в градо-сельские гмины

Силезское воеводство 
 Силезское воеводство (), административный центр — город Катовице.

Другие города воеводства, не являющиеся центрами поветов:

 Образующие городские гмины

 Входящие в градо-сельские гмины

Ссылки 
 Официальный реестр территориального деления Польши TERYT

Польша